Об одноимённой научной дисциплине см. статью Музыкальная палеография

Музыкальная палеография (, сокращённо PM, также PalMus; подзаголовок: Les principaux ms. de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican, publiés en facsimiles phototypiques par les Bénédictins de Solesmes) — фундаментальная серия факсимильных изданий нотированных рукописей церковной монодии католиков (, ), преимущественно эпохи Средних веков.

Краткая характеристика 
Издатель серии «Музыкальная палеография» — бенедиктинское Солемское аббатство во Франции (за исключением тт. I,18–20, которые были выпущены издательством Peter Lang в Берне). Главными редакторами «Музыкальной палеографии» были монахи-бенедиктинцы: с 1888 по 1930 гг. Андре Моккеро́ (Mocquereau; 1849–1930), с 1930 по 1972 гг. — Жозеф Гайя́р (Gajard; 1885–1972); в серийных выпусках последующих лет главный редактор не обозначен. Основной массив издания составили 23 тома так называемой Первой серии; в рамках Второй серии вышло два тома. Помимо факсимильно воспроизведённых старинных рукописей в «Музыкальную палеографию» также вошли (выборочные) транскрипции cantus planus в классическую пятилинейную нотацию, а также (часто весьма обширные) статьи по литургике и нотации cantus planus, научные комментарии. Среди авторов статей — Моккеро, М.Югло, Ж.Фроже (Froger), Т.Ф.Келли (Kelly), К.Ливлянич (Livljanić) и др. 

Рукописи для публикации палеографы заимствовали из различных (не только французских) кодексов монастырских и государственных библиотек Европы, среди которых швейцарские Библиотека монастыря св. Галла и библиотека Айнзидельнского аббатства, британские библиотеки  и Британского музея, французские Национальная библиотека, университета Монпелье («Медицинской школы»), шартрская и ланская, итальянские Biblioteca Angelica (Рим), капитулярные Лукки и Беневента, Ватиканская (апостольская) библиотека и другие.

Обзор содержания

Первая серия 
 I (1889): Codex 339 St. Gallen (web)
 II/III (1891, 1892): Градуал «Justus ut palma» (ок. 200 рукописей IX-XVII вв.) 
 IV (1894): Codex 121 Einsiedeln. Antiphonale missarum Sancti Gregorii (X-XI вв.)
 V-VI (1896,1900): Brit. Museum, Add. 34209. Antiphonarium Ambrosianum (XII в.) web
 VII (1901): Antiphonarium tonale missarum (Codex H. 159 Montpellier, XI в.; исследование) (web)
 VIII (1905): Antiphonarium tonale missarum (Codex H. 159 Montpellier, XI в.; факсимиле) (web)
 IX (1905): Codex 601 Lucca. Antiphonaire monastique (XII в.) (web)
 X (1909): Codex 239 Laon. Antiphonale missarum Sancti Gregorii (начало X в.) (web)
 XI (1912): Codex 47 Chartres. Antiphonale missarum Sancti Gregorii (X в.) 
 XII (1922): Codex F. 160 Worcester. Antiphonaire monastique (XIII в.)
 XIII (1925): Codex Lat. 903 Bibl. Nat. Paris. Градуал из Сент-Ирье (Аквитания, XI в.)
 XIV (1931), Codex lat. 10673 Bibl. Vaticana. Graduel bénéventain (XI в.) 
 XV (1937-51): Codex VI.34 Benevent. Graduel de Bénévent avec prosaire et tropaire (XI-XII вв.)
 XVI (1955): Le manuscrit du Mont-Renaud (X в.)
 XVII (1958): Fragments des manuscrits de Chartres (web)
 XVIII (1969): Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome. Graduel et tropaire de Bologne (XI в.) (web)
 XIX (1974): Universitätsbibliothek Graz, ms. 807. Graduel de Klosterneuburg (XII в.) (web)
 XX (1983): Biblioteca capitolare di Benevento, Cod. 33. Missale Antiquum (X-XI вв.) (web)
 XXI (1992-93): Les Témoins manuscrits du chant bénéventain, par Thomas Forrest Kelly
 XXII (2001): Codex 21 de la bibliothèque capitulaire de Bénévent. Antiphonale monasticum (XII-XIII вв.)
 XXIII (2014): Montecassino, Archivio dell’Abbazia, ms. 542. Ed. Katarina Livljanić. Антифонарий XII в.

Вторая серия 
 I (1900): Antiphonaire du B.Hartker (Codex 390/391 St. Gallen, 980-1011)
 II (1924): Codex 359 St. Gallen. Cantatorium (X в.)
 III (1960): Hourlier J. La notation musicale des chants liturgiques latins, présentée par les moines de Solesmes. 72 p.

Ссылки 
 Сайт издательства Pal. mus. (в Солемском аббатстве)
 
Книжные серии
Церковная музыка
Музыка Средневековья
Католическое богослужение